Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie Net Masters Cup – dawniej ‘DialNet Masters’ – konkurs wiedzy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowany od 2007 r. przez Telefonię Dialog SA we współpracy z Politechniką Wrocławską.

Turniej przebiega w formie drużynowej. Poszczególne zespoły składają się z 4 uczniów (niekoniecznie z jednej klasy) i nauczyciela prowadzącego. Nauczyciele są pełnoprawnymi uczestnikami olimpiady – tak samo jak ich podopieczni otrzymują dyplomy i wygrywają nagrody.

DialNet Masters nie jest olimpiadą ani konkursem przedmiotowym w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, dlatego nie jest dodatkowo punktowana przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej lub egzaminie maturalnym.

Historia 
Pierwsza edycja DialNet Masters rozpoczęła się w grudniu 2006, a skończyła w maju 2007. Zorganizowana została na terenie województwa dolnośląskiego. W turnieju drużynowym i indywidualnym wzięło udział ponad 2700 uczniów dolnośląskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zwycięskie drużyny wygrały nagrody rzeczowe oraz wycieczkę do Paryża.

Druga edycja trwała w okresie od stycznia do czerwca 2008. Z 15 tysięcy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aż 35 tysięcy uczniów wzięło udział w eliminacjach wewnątrzszkolnych. W turnieju głównym udział wzięło 2941 drużyn. Do finału zakwalifikowało się 56 drużyn z 45 miejscowości z całej Polski. Główną nagrodą dla zwycięzców była wycieczka do Kalifornii, wszyscy laureaci dostali również nagrody rzeczowe (laptopy, gadżety elektroniczne, prenumeraty czasopism, torby, bluzy, koszulki itd.).

Trzecia edycja odbywała się od stycznia do czerwca 2009 i podobnie jak druga zaangażowała młodzież szkolną i nauczycieli z całej Polski. Spośród około 40 tys. uczestników biorących udział w etapie wewnątrzszkolnym, do ścisłych rozgrywek zapisało się 3866 zespołów, co w porównaniu z ubiegłoroczną edycją (2941 drużyn) dało ok. 30% wzrost liczby drużyn. Podczas III edycji olimpiady organizatorzy współpracowali z ogólnopolskimi patronami medialnymi: TVP1, portalem Onet.pl, grupą wydawniczą Polskapresse, radiem Eska, magazynami „Komputer Świat” oraz „Cogito” i „Victor”. Po raz pierwszy też olimpiadzie patronował Urząd Komunikacji Elektronicznej. Do ścisłego finału turnieju zakwalifikowały się 43 drużyny z całej Polski, ale na wycieczkę do Chin pojechała tylko dziesiątka najlepszych.

Czwarta edycja odbywała się od grudnia 2009 do czerwca 2010 r. O główną nagrodę – tytuł Mistrza Internetu i wycieczkę do Szwajcarii – rywalizowało 4563 drużyn, czyli niemal 23 tys. zawodników. W zestawieniu z trzecią edycją – liczba uczestników w IV edycji była o 18% większa. Olimpiada DialNet Masters 2010 wystartowała w nowej formule. Po raz pierwszy do uczestnictwa w Olimpiadzie zaproszono osoby z niepełnosprawnością i zaangażowano seniorów. Tym samym organizatorzy wpisali się w obchody roku 2010, który ustanowiono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Do finału DialNet Masters zakwalifikowało się 46 drużyn z całej Polski. Laureaci I miejsca (w kategorii gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) w nagrodę otrzymali wycieczkę do Szwajcarii (w jej programie zwiedzanie siedziby Google’a i wybrane obiekty należące do CERN). IV edycję Olimpiady zorganizowano pod honorowym patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (po raz drugi) i patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Olimpiadę merytorycznym patronatem objęli: Politechnika Wrocławska, Program CISCO Networking Academy, Google i Polski Uniwersytet Wirtualny. Nagrody rzeczowe ufundowali m.in.: iSpot Apple Premium Reseller i Vobis. Projekt wspierali także partnerzy medialni: Eska TV, radio Eska, Onet.pl, magazyn komputerowy „CHIP”, magazyn „Integracja” oraz portal niepełnosprawni.pl.

Edukacja alternatywna
Imprezy informatyczne
Informatyczne